Хан:

 Хан — древнетюркский и древнемонгольский титул.

Фамилия 
Как фамилия индийцев-мусульман, зачастую встречается в некорректной передаче Кхан (от романизации Khan), заимствована от тюрок, правивших Индией в средневековье (Делийский султанат, Газневиды, Тимуриды).

А 
 Хан, Аамир (род. 1965) — индийский актёр.
 Хан, Абдул Рахим (1925—1990) — пакистанский маршал авиации.
 Хан, Абдул Хасим (род. 1987) — пакистанский хоккеист на траве.
 Хан, Адам (род. 1985) — британский и пакистанский автогонщик.
 Хан, Айрин (род. 1956) — британская правозащитница и общественный деятель.
 Хан, Александра Степановна (1906—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Хан, Али Акбар (1922—2009) — индийский музыкант и композитор.
 Хан, Альберт (1828—1880) — немецкий музыковед и музыкальный критик.
 Хан, Амджад (1940—1992) — индийский актёр, сыгравший бандита Габара Сингха в боевике «Месть и закон».
 Хан, Амир (род. 1986) — британский боксёр-профессионал.
 Хан, Анвар Ахмед (1933—2014) — пакистанский хоккеист на траве.
 Хан, Андре (род. 1990) — немецкий футболист, полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссия».
 
 Хан, Ари (род. 1948) — нидерландский футболист и футбольный тренер.
 Хан, Арчи (1880—1955) — американский легкоатлет.
 Хан, Асиф (род. 1986) — бангладешский стрелок.
 Хан, Атаур (1907—1991) — бангладешский государственный деятель.
 Хан, Ахтар Хамид (1914—1999) — пакистанский социолог, участвовал в развитии сельского хозяйства в Пакистане и других развивающихся странах.

Б 
 Хан, Бернд (род. 1954) — немецкий саночник, двукратный чемпион мира.
Хан, Биргит (род. 1958) — немецкая хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Хан, Бисмилла Мохаммади (род. 1961) — афганский государственный деятель.
 Хан, Бисмилла (музыкант) (1916—2006) — индийский музыкант.
 Хан, Брукли (род. 1995) — австралийская фигуристка-одиночница.

В 
 Хан, Валентин Андреевич (1913—1994) — председатель колхоза в советском Узбекистане, Герой Социалистического Труда, этнический кореец.
 Хан, Варнер (род. 1992) — суринамский и нидерландский футболист, вратарь.
 Хан, Виктор Геннадьевич (род. 1959) — советский каратист.
 Хан, Виталий Альбертович (род. 1985) — казахстанский пловец.

Г 
 Хан, Гаури (род. 1970) — индийский кинопродюсер, жена Шахрук Хана.
 Хан, Герардус ван (1864—1920) — нидерландский футболист и футбольный тренер.
 Хан, Герман Борисович (род. 1961) — крупный российский предприниматель, миллиардер. Крупный акционер Альфа-Групп.
 Хан, Григорий Анисимович (1900—1986) — советский учёный в области горного дела.
 Хан, Гулам Исхак (1915—2006) — пакистанский государственный деятель.
 Хан, Гуль Хассан (1921—1999) — генерал-лейтенант пакистанских вооружённых сил.
 Хан, Гюль (род. 1973) — индийский телевизионный режиссёр, продюсер и сценарист.
 Хан, Гюнтер де (род. 1944) — нидерландский футболист.

Д 
 Хан, Джам Камал (род. 1972) — пакистанский государственный деятель.
 Хан, Дженни (род. 1980) — американская писательница.
 Хан, Джессика (род. 1959) — американская актриса.
 Хан, Джиа (1988—2013) — индийская актриса и певица.
 Хан Дик Чун (1909—1961) — Герой Социалистического Труда.
 Хан, Джо (род. 1977) — диджей группы Linkin Park, тёрнтейблист, клипмейкер и бэк-вокалист.
 Хан, Дия (род. 1977) — норвежский режиссёр и правозащитница пенджабско-пуштунского происхождения.
 Хан, Дэвид (1976—2016) — человек, пытавшийся создать самодельный ядерный реактор-размножитель, был известен как «Радиоактивный бойскаут»

З 
 Хан, Зубайда Джалал (род. 1959) — пакистанский политик.

И, Й 
 Хан, Имран (род. 1952) — пакистанский государственный деятель.
 Хан, Имран (актёр) (род. 1982) — индийский киноактёр, племянник Аамира Хана.
 Хан, Инайят (1882—1927) — индийский музыкант и философ, суфий.
 
 Хан Ир Му (1908—1972) — советский разведчик, северокорейский партийный и государственный деятель, военачальник. Главнокомандующий ВМС, ВМФ КНДР.
 Хан, Ирфан (1967—2020) — индийский актёр, снимавшийся также в Америке.
 Хан, Йоханнес (род. 1957) — австрийский политический деятель.

К 
 Хан, Кадер (1937—2018) — индийский актёр и сценарист.
 
 Хан, Карнал Шер (род. 1970) — офицер вооружённых сил Пакистана.
 Хан, Клаус Петер (1944—2003) — немецкий виолончелист и дирижёр.
 Хан, Корнелия (1921—2021) — канадский архитектор, более известный как Корнелия Оберландер.
 Хан, Кристине (род. 1954) — немецкая гребчиха.
 Хан, Курт (1886—1974) — немецкий педагог.
 Хан Кым Силь (род. 1968) — южнокорейская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 Хан, Кэйко (род. 1963) — японская сэйю.
 Хан, Кэтрин (род. 1974) — американская актриса и комедиантка.

Л 
 Хан, Лал (1956—2020) — пакистанский политик-троцкист.
 Хан, Леонид Игнатьевич (род. 1930) — агроном-экономист, Герой Социалистического Труда, кандидат экономических наук.
 Хан, Лиакат Али (1895—1951) — первый премьер-министр Пакистана.
 Хан, Людвиг (1908—1986) — немецкий юрист, штандартенфюрер СС, командир полиции безопасности и СД в Кракове и Варшаве.

М 
 Хан, Масуд (род. 1951) — пакистанский дипломатический деятель.
 Хан, Махмуд (род. 1972) — пакистанский государственный деятель.
 Хан Мёнсе Андрей Абрамович (1885—1937) — корейский и российский революционер.
 Хан Мёнсук (род. 1944) — первая женщина — премьер-министр Южной Кореи.
 Хан, Мотиулла (1938—2022) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1960 года.
 Хан, Муктедар (род. 1966) — индийский и американский мусульманский учёный, доктор философских наук.
 Хан, Мурат (род. 1975) — турецкий актёр.
 Хан, Мушарафф (1895—1967) — индийский певец и исполнитель.
 Хан, Мэгуми (род. 1989) — японская сэйю.

Н 
 Хан, Наташа (род. 1979) — британская музыкальная исполнительница, выступающая под псевдонимом Bat for Lashes.
 Хан, Норберт (род. 1954) — немецкий саночник, двукратный олимпийский чемпион.

О 

 Хан Ок Кён (род. 1965) — южнокорейская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.

П 
 Хан, Парвати — индийская певица, исполнившая песню «Jimmy Jimmy Aaja» в фильме «Танцор диско».
 Хан, Пауль (1883—1952) — немецкий учитель и художник.

Р 
 Хан, Раана Лиакат Али (1905—1990) — пакистанский политик.
 Хан, Рахат Фатех Али (род. 1973) — пакистанский певец.
 Хан, Рахим (род. 1971) — пакистанский хоккеист на траве, чемпион мира.
 Хан, Рахимат (род. 1959) — индийский композитор и музыкант, исполнитель на ситаре.
 Хан, Рахимуддин (1924—2022) — пакистанский генерал.
 Хан, Роман Васильевич (1912—1982) — бригадир колхоза «Гигант» Чиилийского района Кзыл-Ординской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда (1950).

С 
 Хан, Садик (род. 1970) — британский политик пакистанского происхождения, мэр Лондона с 2016 г.
 Хан, Саид Мухаммад (1936—2022) — пакистанский морской офицер и дипломат, начальник штаба Военно-морских сил Пакистана (1991—1994)[1], посол в Нидерландах (1994—1998).
 Хан, Саиф Али (род. 1970) — индийский актёр.
 
 Хан, Самиулла (род. 1951) — пакистанский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1976 года.
 Хан, Сергей (1927 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Хан, Скотт (род. 1957) — американский католический теолог.
 Хан, Станислав Эдуардович (род. 1987) — российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Океан» (Керчь).

Т 
 Хан, Тикка (1915—2002) — пакистанский генерал.
Хан, Тони (род. 1982) — американский бизнесмен и спортивный руководитель.

У 
 Хан, Ульрих (род. 1955) — немецкий саночник, двукратный чемпион мира.
 Хан Ун Сек (1924—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Устад Сабри Хан (1927—2015) — индийский музыкант.

Ф 
 Хан, Фавад (род. 1981) — пакистанский и индийский актёр и певец.
 Хан, Фазлур Рахман (1929—1982) — американский инженер-строитель, автор проектов чикагских небоскрёбов Уиллис-тауэр и John Hancock Center.
 Хан, Фара (род. 1965) — индийская актриса и режиссёр.
 Хан, Фардин (род. 1974) — индийский киноактёр и общественный деятель.
 Хан, Фарук Хайдер (род. 1955) — пакистанский политический деятель.
 Хан, Фархат Хассан (род. 1965) — пакистанский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.
 Хан, Ферозе (1904—2005) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1928 года, пакистанский тренер.
 Хан, Фрэнк (1925—2013) — английский экономист немецкого происхождения.

Х 
 Хан, Ханиф (род. 1959) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1984 года.
 Хан, Ханс (1879—1934) — австрийский математик, внёс значительный вклад в развитие функционального анализа, топологии, теории множеств.
 Хан, Ханс (лётчик) (1914—1982) — немецкий лётчик-ас, участник Второй мировой войны.
 Хан Хё Джу (род. 1987) — южнокорейская актриса и модель.
 Хан, Хилари (род. 1979) — американская скрипачка.
 Хан, Худадад (1888—1971) — индийский кавалер креста Виктории.

Ч 
 Хан, Чака (род. 1953) — американская вокалистка, автор текстов.

Ш 
 Хан, Шабир (род. 1985) — английский и пакистанский футболист.
 Хан, Шаукатулла (род. 1969) — государственный и политический деятель Пакистана. 
 Хан, Шахамад (1879—1947) — индийский кавалер креста Виктории.
 Хан, Шахид (бизнесмен) (род. 1950) — американо-пакистанский бизнесмен.
 Хан, Шахрух (род. 1965) — индийский актёр.

Э 
 Хан, Эмануил Алексеевич (1826—1892) — русский медик и издатель.
 Хан, Эмануэль (1881—1957) — канадский скульптор.
 Хан, Эрик де (род. 1964) — нидерландский футболист.
 Хан, Эрвин (pод. 1921) — американский физик-экспериментатор, член Национальной АН.

Я 
 Хан, Яна Витальевна (род. 2000) — казахстанская шорт-трекистка.

Топоним 
 Хан () — город в Германии.
 Хан — озеро в Таиланде.

Реки 
 Хан — река во вьетнамском Дананге.
 Хан — река в Курской области России, приток Сейма.
 Хан — река в Якутии (Россия).

Другое 
 Хан — административная единица в Японии.
 Хан — атабаскский народ в Канаде.
 Хан — язык одноимённого народа.
 Хан — звезда в созвездии Змееносца.
 Хан — большой ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны. 
 Хан Нуньен Сингх (Хан) — персонаж вселенной «Звёздного пути».
 Хан Соло — персонаж вселенной «Звёздных войн».

См. также 
 
 
 
 Ханган — река в Корее, буквально с корейского «река Хан»